Edwards megye (Illinois) 
 Edwards megye (Kansas) 
 Edwards megye (Texas)